Beide Sizilien steht für:

 das Königreich beider Sizilien, süditalienischer Staat, bestehend von 1816 bis 1861
 Beide Sizilien, Roman von Alexander Lernet-Holenia von 1942